Quint Servili Cepió (en llatí Quintus Servilius Caepio) va ser un magistrat romà. Era fill de Quint Servili Cepió el jove (Quintus Servilius Caepio). Formava part de la gens Servília i era de la família dels Cepió.

Va ser tribú militar durant la guerra contra Espàrtac l'any 72 aC i va morir jove a Enos (Tràcia) quan anava cap a l'Àsia. Era germanastre de Cató d'Utica perquè la seva mare, Lívia Drusa, havia estat abans la dona de Marc Porci Cató Salonià el jove amb qui havia tingut Cató. Quint Servili Cepió, va adoptar al fill de la seva germana Servília, Marc Juni Brut, posant-lo en el seu testament, el qual, per un període, es va canviar el seu nom a Quint Servili Cepió Brut per honorar al seu oncle.

Arbre familiar 
Llegenda:
(1) - primera espòs/sa
(2) - segona espòs/sa
 x - assassí del Cèsar

Referències

Enllaços externs 
 Livius.org  sobre Brut 

Tribuns militars
Cepio, Quint Servili Tribu